Im Römischen Reich war ein bestiarius (Plural: bestiarii): 

 durch wilde Tiere in Arenen zum Tode verurteilter Verbrecher, siehe: Damnatio ad bestias (lat. „Verurteilung zu den Bestien“)
 eine auf Tierhetzen (venationes) spezialisierte Gladiatorengattung; der Venator